Талызино — название населённых пунктов в России:

 Талызино — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Талызино — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Талызино — деревня в Венёвском районе Тульской области.

См. также 
 Дедово-Талызино
 Торговое Талызино
 Верхнее Талызино
 Талызины
 Талызина
 Талызин